

Accezioni comuni
Trivio o trivium – nelle arti liberali medievali

Geografia

Italia
Trivio – frazione di Formia in provincia di Latina
Trivio – frazione di Castel San Giorgio in provincia di Salerno
Trivio – frazione di Casamarciano nella città metropolitana di Napoli

Pagine correlate
Trivium